Pjäs kan syfta på:

 Pjäs (vapen) – en samlande benämning på kanoner, haubitser och granatkastare 
 Fyrverkeripjäs – se Fyrverkeri
 Teaterpjäs – skådespel uppfört på teater
 Spelpjäs – markör i brädspel 
 Pjäs - Stor enhet som tar plats i ett rum, exempelvis en respektingivande person.